Euscelis är ett släkte av insekter som beskrevs av Gaspard Auguste Brullé 1832. Euscelis ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Euscelis